U sezoni 2003./04. drugi rang nogometnog prvestva Bosne i Hercegovine su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2003./04.
 futbol24.com, 1. liga F Bih 2003./04., pristupljeno 3. srpnja 2016.

 

2003-04
 2